Musipán puede referirse a:

 Musipán (Venezuela), población ubicada en Venezuela.
 Musipán El Reino, parque temático ubicado en la isla de Margarita, Venezuela.